Mŭglizh kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Mglizj, kommun, Stara Zagora, 
 Mglizj, ort, Stara Zagora, Obsjtina Mglizj, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar